Schafhaus ist der Ortsname von

 Schafhaus, deutscher Name des dänischen Ortes Fårhus nahe der Stadt Flensburg
 Schafhaus (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Schafhaus (Lorch), Hof in der Stadt Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schafhaus (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schafhaus (Bark), Ortsteil der Gemeinde Bark, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Schafhaus (Geislingen), Ortsteil der Stadt Geislingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schafhausen
 Schaffhausen
 Schafenhaus
 Schafstall